Vlag van Silezië kan verwijzen naar
 De vlag van de Tsjechische regio Silezië, zie daarvoor het artikel Vlag van Tsjechisch Silezië;
 De vlag van de Poolse provincie Silezië, zie daarvoor het artikel Vlag van Woiwodschap Silezië;
 De vlag van Woiwodschap Neder-Silezië, een andere Poolse provincie;
 De vlag van de voormalige Pruisische provincie Silezië, zie daarvoor het artikel Lijst van vlaggen van Duitse deelgebieden.